Фриче Клозенер (, ; около  — между  и ) — эльзасский хронист, священник Страсбургского собора, автор «Страсбургской хроники», доведённой до 1362 года и дающей яркую картину городской жизни XIV века.

Жизнь и труды 
Выходец из городского патрициата, родился в семье Сифрида, почётного гражданина Страсбурга, и Маргареты Спирер. С 1343 года был хранителем алтаря Девы Марии в Страсбургском соборе, где позже служил викарием большого хора. В 1358 году он получил престижную пребенду от часовни Святой Екатерины. Дата смерти точно не установлена, умер между 1372 и 1396 годом.

Наиболее известным его трудом стала хроника Страсбурга (), написанная на немецком языке, работу над которой он закончил 8 июля 1362 года, в день землетрясения в Страсбурге. В качестве основных источников им были использованы «Всемирная Саксонская хроника» () середины XIII в., «Хроника пап и императоров» () Мартина Опавского (1278) и «Страсбургские анналы» Элленхарда (), доведённые до 1297 года.

В хронике Клозенера, помимо событий политической и церковной истории, излагается история Страсбургского собора до 1358 года. Особенный интерес представляет описание им современных ему событий в Страсбурге 1320—1360 годов, в том числе эпидемию чумы и связанные с ней гражданские беспорядки, движение флагеллантов и преследование евреев. Сообщается о событиях в Швейцарии, в частности, о захвате в 1333 году замка Шванау и Базельском землетрясении 1356 года.

Заслугой Клозенера являлось то, что он первым соединил историю г. Страсбурга и его епархии с историей Священной Римской империи, историей папства, а также всемирной историей.

Рукопись «Страсбургской хроники» Клозенера хранится в фондах Национальной библиотеки Франции (MS germ. 91, быв. früher 2533). Впервые она была издана в 1842 году в Штутгарте историком Адамом Вальтером Штробелем и филологом Альбертом Шоттом, а в 1870 году её опубликовал в «Хрониках немецких городов» () Карл фон Гегель.

Также Клозенер составил немецко-латинский словарь и церковно-литургическое «Руководство для хора» (, 1364).

Примечания

Литература 
 
 Veronika Feller-Vest. Fritsche Closener  // Historischen Lexikon der Schweiz. Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. — Band 3. — Basel: Schwabe AG, 2004.
 Schneider Joachim. Klosener, Fritsche  // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Strassburgische Chronik von Fritsche Closener (штутгартское издание 1842 г.)
 Fritsche Closener’s Chronik (лейпцигское издание 1870 г.)

Историки по алфавиту
Хронисты Германии
Хронисты XIV века